Но́вки — название населённых пунктов в России:

 Новки — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Новки — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 Новки I и Новки II — железнодорожные станции, прилегающие к этим двум населённым пунктам.
 Новки — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Новки — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.